Extra pode referir-se a:

Extra Aircraft, modelo de aeronave
Extra (álbum), álbum de Gilberto Gil
"Extra" (canção), canção de Katsbarnea
Extra (jornal), jornal da cidade do Rio de Janeiro
Extra (rede varejista), rede varejista brasileira

Desambiguação